Pleasant Mound Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Mound Township (Illinois)
 Pleasant Mound Township (Minnesota)